Jelat kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Jelat, administrativ by, Jawa Barat,

Syrien 

 ‘Ayn al Jabbāt, källa, Homs, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Syrienförgreningar